Sur le toit de la gare est un album d'Henri Dès sorti en 1967.

Liste des chansons 

 Face A: Mathieu
 Face A: Frangins pour la nuit

 Face B: Sur le toit de la gare
 Face B: Moi je te regarde

Références 

Album musical sorti en 1967
Album d'Henri Dès